Церковь Святой Марии (Мариенкирхе; ) — самая древняя из действующих евангелических церквей Берлина, одна из когда-то шести средневековых церквей в историческом центре города. Церковь расположена на Карл-Либкнехт-штрассе недалеко от Берлинской телебашни. Типичный образец позднеготического зального храма.

История 

Первое упоминание церкви с собственным приходом в берлинском «Новом городе» относится к 1292 году. На фундаменте из булыжника и гранита была возведена зальная церковь из ярко красного кирпича в стиле бранденбургской кирпичной готики. Повреждённая пожарами башня была реконструирована в стиле барокко в 1663—1666 годах Михаэлем Матиасом Смидсом и позднее — в неоготическом стиле в 1789—1790 годы Карлом Готтгардом Ланггансом.

В 1893—1895 годах масштабную реставрацию церкви провёл Герман Бланкенштайн, а после Второй мировой войны церковь была восстановлена в 1969—1970 годах.

В 1938 году, после того, как церковь Святого Николая была передана городу в качестве «музыкального собора», Мариенкирхе стала самым древним действующим храмом Берлина. После Второй мировой войны она была одной из немногих крупных церквей Берлина, в которых проходили службы.

В восстановленном после войны Берлине от плотно застроенного исторического центра города практически ничего не сохранилось, и церковь Мариенкирхе оказалась в совершенно ином окружении — практически одиноко стоящей на открытой площади, ограниченной многоэтажными новостройками, над которой с 1969 года доминирует берлинская телебашня. Церковь Св. Марии и Красная ратуша являются сейчас единственным напоминанием об историческом центре Берлина.

В башенном зале церкви Св. Марии находится знаменитая фреска «Пляска смерти», датируемая ориентировочно 1484 годом. Орган церкви изготовлен мастером Иоганном Вагнером. Надгробие генерал-фельдмаршала Отто Кристофа фон Шпарра выполнено антверпенским скульптором Артусом Квеллинусом Старшим. Церковная кафедра выполнена по проекту Андреаса Шлютера.

Литература 
 
 Jürgen Boeckh: Alt-Berliner Stadtkirchen; Bd. 1; (Berliner Reminiszenzen 57); Haude & Spener: Berlin 1986; ISBN 3-7759-0288-0; S. 61-77.
 Georg Dehio et al.: Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler — Berlin; 2. Aufl., Berlin 2000; ISBN 3-422-03071-9; S. 34ff.
 Günther Kühne/Elisabeth Stephani: Evangelische Kirchen in Berlin; CZV-Verlag: 2. Aufl., Berlin 1986; ISBN 3-7674-0158-4; S. 351—353.
 Gustav Leh: Die St.-Marien-Kirche zu Berlin. Ihre Geschichte und ihr Bild; Evangelische Verlagsanstalt: Berlin 1957.
 Marianne Tosetti: St. Marien zu Berlin. Aus 700 Jahren Kirchen-Geschichte; Evangelische Verlagsanstalt: 5. Aufl., Berlin 1987; ISBN 3-374-00174-2.

Достопримечательности Берлина
Церкви Берлина
Готическая архитектура Германии
Кирпичная готика
Район Митте